Springbrook (Dacota do Norte)
Springbrook (Iowa)

Desambiguações de topônimos